ressaca — em inglês, hangover
Ou ainda:
Hangover (canção) — de Taio Cruz 
The Hangover (franquia) — franquia de três filmes
The Hangover — filme

Desambiguação